Galan (Frankrijk)
 Galán (Colombia)
 Luis Carlos Galán, Colombiaans politicus
 Frank Galan, Belgisch zanger